Stadtmitte (Duits voor stadscentrum) kan verwijzen naar:
Düsseldorf-Stadtmitte, een stadsdeel van Düsseldorf
Stadtmitte (Rostock), een stadsdeel van Rostock
Stadtmitte (metrostation), een metrostation in Berlijn